Суи́ни () — может означать:

Персоналии 
Фамилия ирландского происхождения. Известные носители:
 Суини, Даниэль Бернард (род. 1961) — американский актёр.
 Суини, Джон — британский пианист-импровизатор.
 Суини, Джулия (род. 1959) — американская актриса, комедиантка, режиссёр, сценарист и певица.
 Суини, Клэр (род. 1971) — британская актриса, певица и телеведущая.
 Суини, Меган (род. 1987) — американская саночница.
 Суини, Мэри (род. 1953) — американский кинематографист.
 Суини, Сидни (род. 1997) — американская актриса.
 Суини, Тим (род. 1970) — программист-разработчик компьютерных игр, основатель компании Epic Games.
 Суини, Фрэнсис (1934—2011) — американский политик.
 Суини, Чарльз (1919—2004) — пилот ВВС США, участник атомных бомбардировок Японии.
 Суини, Элисон (род. 1976) — американская актриса.
 Суини, Эмили (род. 1993) — американская спортсменка-саночница.
 Суини, Энн (род. 1958) — со-председатель Disney Media Networks и президент Disney-ABC Television Group.
 Суини, Эрик (1903—1968) — английский футболист.
 Суини, Оуэн (1676—1754) — ирландский антрепренёр.

В искусстве 
 «Суини» () — телесериал о британской полиции 1970-х годов.